Charlotte hace referencia a varios artículos:

Lugares en Estados Unidos
 Charlotte, ciudad en el condado de Mecklenburg, en el estado de Carolina del Norte.
 Charlotte (Iowa), ciudad en el condado de Clinton, estado de Iowa.
 Charlotte (Míchigan), ciudad en el condado de Eaton, estado de Míchigan.
 Charlotte (Nueva York), pueblo en el condado de Chautauqua, estado de Nueva York.
 Charlotte (Tennessee), pueblo en el condado de Dickson, estado de Tennessee.
 Charlotte (Vermont), pueblo en el condado de Chittenden, estado de Vermont.
 Condado de Charlotte (Florida).
 Condado de Charlotte (Virginia).

Astronomía 
 (543) Charlotte, asteroide número 543.

Botánica 
 Rosa 'Charlotte', cultivar de rosa.

Deporte 
 Charlotte 49ers, equipo deportivo de la Universidad de Carolina del Norte en Charlotte.
 Charlotte FC, equipo de fútbol.
 Charlotte Hornets, equipo de baloncesto.
 Charlotte Motor Speedway, óvalo para carreras de autos.

Personas 
 Charlotte Brontë, novelista británica.
 Charlotte Coleman (1968-2001), actriz británica.
 Charlotte Flair, apodo de la luchadora Ashley Fliehr.
 Charlotte Gainsbourg, actriz y cantante francesa.
 Charlotte Lewis, actriz británica.
 Charlotte Wessels, cantante y compositora neerlandesa.
 Charlotte Guillard, primera mujer impresora importante.
 Charlotte Mary Brame, escritora inglesa.

Ficción 
 Charlotte Lewis (Lost), personaje de la serie de televisión Lost.
 Charlotte (anime), serie producida por P.A. Works y Aniplex y dirigido por Yoshiyuki Asai.
 Charlotte "Charlie" Morningstar, protagonista de Hazbin Hotel

Además 
 Carlota